Spoorloos (film), een Nederlandse film uit 1988 naar het boek Het gouden ei van Tim Krabbé
Spoorloos (televisieprogramma), een televisieprogramma van de Nederlandse omroep KRO
Spoorloos (boek), een in Nederlands vertaald boek van Harlan Coben
Spoorloos (Franse televisieserie), Franse tv-serie gebaseerd op het boek Spoorloos
Spoorloos (hoorspel), een in Nederlands vertaald hoorspel van Heinrich Böll

Ook:
Spoorloos verdwenen, een Nederlandse politieserie